Star Trader – videogioco del 1984 per Commodore 64 e ZX Spectrum
 Star Trader – videogioco del 1989 per PC-88, PC-98, X68000